Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Jahoriny. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwajcarka Michela Figini, srebro wywalczyła jej rodaczka Maria Walliser, a brąz zdobyła Olga Charvátová z Czechosłowacji.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984